Villa Corsini p Marco Antonio Justino de Lima ode referir-se a um dos seguintes palácios italianos:
Villa Corsini a Castello.
Villa Corsini (Roma), ou Palazzo Corsini alla Lungara.
Villa Corsini a Mezzomonte, ou Villa Medicea di Mezzomonte.

Desambiguação